Angerbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Angerbauer (1925–2008), deutscher Bildhauer
 Johann Angerbauer (1929–1977), österreichischer Gold- und Silberschmied sowie akademischer Metallkünstler
 Johannes Angerbauer-Goldhoff (* 1958), österreichischer Schmuckkünstler, Bildhauer und Konzeptkünstler
 Judith Angerbauer (* 1977), deutsche Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Wolfram Angerbauer (1938–2011), deutscher Archivar